Fixace může znamenat:
 Fixace (chirurgie) –  například sádrová fixace, případně:
Vnitřní fixace –  chirurgický úkon, léčba komplikovaných zlomenin
Zevní fixace –  chirurgický úkon, léčba komplikovaných zlomenin
 Fixace (populační genetika) – uchycení genu či mutace v populaci
 Fixace (histologie) – fixace vzorku, způsob šetrného konzervování biologického vzorku
 Mrazová fixace – proces, jehož cílem je dosáhnout vitrifikovaného stavu vzorku
 Biologická fixace dusíku – schopnost organismů redukovat trojnou vazbu v molekule atmosférického dusíku a začlenit jej do organické sloučeniny (amoniaku)
 Fixace (psychologie) 
 ustrnutí na určitém vývojovém stupni, lpění na určitém způsobu reagování, ego-obranný mechanismus, typ regrese (v psychoanalýze)
 Funkční fixace – kognitivní zkreslení v pojetí Karla Dunckera a gestalt psychologie, jako opak (překážka) kreativity
 vzah mezi pohybem a formou v rukopisu: stupně fixace dle Rudolfa Pophala: I rozvolněnost, II uvolněnost, III vyváženost, IVa ztuhlost, IVb utlumenost, V rozkolísanost
 Fixace úrokové sazby – časový úsek po který je úroková sazba neměnná

Externí odkazy